Buto kan syfta på:

 Buto (gudinna) – grekiska namnet på en egyptisk gudinna, Uazit
 Buto (stad) – en fornegyptisk stad
 Butaw (distrikt i Liberia)

Se även
 Butoh